De Great Sea is een zee die voorkomt in de spellen The Legend of Zelda: The Wind Waker en The Legend of Zelda: Phantom Hourglass uit de serie van The Legend of Zelda, en een reeks van 49 eilanden bevat. Nadat Hyrule werd overstroomd door de Goden om het te beschermen tegen Ganondorf (wanneer de Hero of Time niet kwam opdagen om hem te verslaan), veranderde het land in deze immense zee. De inwoners van Hyrule werden verplicht om zich te vestigen op de bergtoppen (de eilanden) en na een tijd vergat men het "oude Hyrule" en het land onder de zee. De Great Sea werd de nieuwe thuisbasis van al het leven in Hyrule en zou ook nog een ander, verborgen rijk kennen: de World of the Ocean King.

Geografie 
De meeste eilanden in de Great Sea zijn veelal klein, met een klein intelligent leven aanwezig. Het voornaamste eiland is Windfall, een groot en belangrijk dorp. Ook Outset, de thuisbasis van Link, is een klein dorp en er was een klein piratenhoofdkwartier gevestigd in het Forsaken Fortress, een ander eiland in de Great Sea. Meer prominente eilanden in de Great Sea zijn o.a.: Dragon Roost Island, Forest Haven, Forsaken Fortress, Tower of the Gods, Headstone Island en Gale Isle.

Bevolking 
Vele mensen hebben hun thuis gevonden in de Great Sea, maar de hoofdgroep is Hyrulean. Dit volk leeft op Windfall en Outset Island, maar hebben zich ook gevestigd op andere plekken in de zee. De Rito leven op Dragon Roost Island en de Koroks bewonen de Forest Haven, samen de Great Deku Tree. De Gorons komen enkel voor als Goran Merchants, verkopers die verspreid over de Great Sea zijn terug te vinden. De Zoras komen niet voor in de Great Sea, maar wel veelvuldig aanwezig zijn andere onderwaterwezens en een visachtig schepsel, dat de naam Jabun met zich meedraagt. Jabun vertoont gelijkenissen met Jabu-Jabu uit Ocarina of Time en is mogelijk geïnspireerd op dit wezen. Ten slotte is er nog een groep van piraten: Tetra's bende. Mogelijk waren of zijn er ook nog andere piratengroepen, maar daar is niets over bekend.

Fictieve zee
The Legend of Zelda